Neo eller NEO kan syfta på:

 Neo (Matrix) – en fiktiv figur i filmserien Matrix
 Neo (tidskrift) – en svensk tidskrift
 Neo-Geo – en spelkonsol
 Neo Geo Pocket – en bärbar spelenhet
 NEO, ibland även Neo, förkortning av Nationalencyklopedins ordbok
 NEO, förkortning av Near-Earth object, se jordnära objekt
 NEO (artist) – en svensk sångare
 NEO Software – en österrikisk datorspelsutvecklare

Sammansättningar
Neodadaism – verk inom bildkonsten som företer ett tydligt släktskap med dadaismen
Neokonservatism – en idépolitisk strömning med sina rötter i USA

Geografi 
Neo kan syfta på följande platser:

Estland 

 Nõo, ort, Tartu län, Nõo vald,